Franciszek Krasiński (1525–1577) – biskup krakowski, podkanclerzy koronny
 Franciszek Krasiński (zm. 1603) – kasztelan ciechanowski, marszałek Trybunału Głównego Koronnego